Noordelijke reuzenstormvogel
 Zuidelijke reuzenstormvogel